

Persone
Aurelio Chessa – anarchico, giornalista e storico italiano
Carlo Chessa – pittore e incisore italiano
Filippo Campus Chessa – vescovo cattolico italiano
Gigi Chessa (1898-1935) – pittore, scenografo, arredatore e pubblicitario italiano
Gianfranco Chessa – politico italiano
Gianfranco Chessa – allenatore di atletica leggera
Luciano Chessa – compositore e pianista italiano
Maria Chessa Lai – poetessa italiana
Massimo Chessa – cestista italiano
Mauro Chessa – pittore italiano
Pasquale Chessa – giornalista e storico italiano

Altro
Chessa Field – stadio da calcio situato ad Athens (Ohio)